Giuseppe Guidi ist der Name folgender Personen:

* Giuseppe Guidi (Dichter) (vor 1689–1720?), italienischer Dichter und Hofbeamter 
 Giuseppe Guidi (Künstler) (1881–1931), italienischer Maler, Kupferstecher, Radierer und Keramiker 
 Giuseppe Guidi (Politiker), san-marinesischer Politiker